Příjmení Fadrný má více nositelů:

 Jan Fadrný  (* 1980), český hokejista
 Jiří Fadrný (* 1972), kytarista, zpěvák, skladatel a kapelník
 Mojmír Fadrný (* 1947), moravský regionální historik
 Ondřej Fadrný  (* 1978), český cyklista